Bug može značiti:

 Zapadni Bug, rijeka koja teče kroz Ukrajinu, Poljsku te granicom Bjelorusije
 Južni Bug, rijeka koja teče kroz Ukrajinu i Poljsku
 bug (softver), pogreška u računalnom kodu
 Bug (časopis), hrvatski mjesečnik (računala)
 Bug!, videoigra